IU:
 Международная единица (анг. International Unit, IU) — в фармакологии единица измерения дозы вещества, основанная на его биологической активности.
 Объединённые левые (исп. Izquierda Unida, IU) — лево-зелёная коалиция испанских политических партий, существующая с 1986 года.
 IU (певица) — Ли Чжи Ын (родилась 16 мая 1993), более известна под псевдонимом IU (Айю) — южнокорейская певица